Gavionense – abitanti di Gavião (Brasile)
Gavionense – abitanti di Gavião Peixoto